De mannen speelden op Wimbledon in 2022 het enkelspel van maandag 27 juni tot en met zondag 10 juli in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Samenvatting 
De Serviër Novak Đoković was titelverdediger en als eerste reekshoofd geplaatst. Hij prolongeerde zijn titel door in de finale de Australiër Nick Kyrgios te verslaan.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Botic van de Zandschulp (21e reekshoofd), Tim van Rijthoven (wildcard) en Tallon Griekspoor waren de Nederlandse deelnemers. Namens België namen David Goffin en Zizou Bergs (wildcard) deel. Goffin bereikte de kwartfinale. Van de Zandschulp en Van Rijthoven bereikten de vierde ronde.

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set werd bij een stand van 6–6 een supertiebreak (tot 10 punten) gespeeld. In 2019 en 2021 werd een supertiebreak gespeeld bij een stand van 12–12. In 2022 besloten de vier grandslamtoernooien om alle vier dezelfde regels te hanteren voor het afwikkelen van een beslissende set.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van de ATP-ranglijst per 20 juni 2022 een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 

 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2022